Zwak, lusteloos, onstevig.
 Gammel (parochie), parochie in de Deense gemeente  Ringkøbing-Skjern
 Gammel (Rijkevorsel), een gehucht van Rijkevorsel
 Gammel Dansk, Deense likeur
 Gammel dansk hønsehund, Deens hondenras
 Gammel Strand, deel van Kopenhagen
 Gammel Strand (metrostation), metrostation in Kopenhagen
 Gamelle, Isolerende ton om voedsel in warm te houden.